

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del , debutta in prima squadra il 17 febbraio 2020 in occasione dell'incontro di Ligue 1 vinto 3-0 contro il .

Il 29 agosto 2021 viene acquistato a titolo definitivo dal .

Nazionale
Il 17 giugno 2021 ha esordito con la nazionale algerina in occasione dell'amichevole vinta 5-1 contro la  dove realizza quattro reti; è stato convocato per la Coppa delle nazioni africane 2021.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 23 gennaio 2023.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale algerina